Bruckert ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Bruckert (* 1952), deutsche Hockeynationalspielerin
 Philipp Ludwig Bruckert (1796–1855), deutscher Landwirt und Abgeordneter 
 Raymond Bruckert (1935–2017), Schweizer Autor

Siehe auch:
 Brucker